Uceda – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Villaseca de Uceda – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Casa de Uceda – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 El Cubillo de Uceda – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Duca di Uceda – titolo nobiliare spagnolo

Pagine correlate 

 Uzeda